От :

 Брандберг (гора)
 Брандберг (коммуна)

Фамилия 
 Брандберг, Бьорн (род. 1986) — шведский кёрлингист.
 Брандберг, Паулина (род. 1983) — шведский юрист и политик.